Osoby o nazwisku Studt
 Amy Studt (ur. 1986) – brytyjska wokalistka
 Carl Heinrich Studt (zm. 1889) – niemiecki architekt